Лас Вигитас има више значења:

 Лас Вигитас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Вигитас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Вигитас (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Вигитас, Умберто Лопез Мазон (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Вигитас (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику